Søborg er navnet på flere lokaliteter i Danmark:
 Søborg – en bydel i Søborggård Sogn, Gladsaxe Kommune
 Søborggård Sogn
 Søborg Kirke (Gladsaxe Kommune)
 Søborgmagle Sogn
 Søborgmagle Kirke
 Søborg Gymnasium
 Søborg (Gribskov Kommune) – en by og et ejerlav i Søborg Sogn, Gribskov Kommune
 Søborg Sogn
 Søborg Kirke (Gribskov Kommune)
 Søborg Slot – en slotsruin ved Søborg, Gribskov Kommune
 Søborg Station – et trinbræt
 Søborg (Aastrup Sogn) – en bebyggelse i Aastrup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Søborg (Strib Sogn) – et voldsted i Strib Sogn, Middelfart Kommune

Søborg er efternavnet på flere personer:
 Morten Søborg (født 1964) − en dansk filmfotograf
 Preben B. Søborg (1943-2013) − en dansk sportspressefotograf
 Finn Søeborg (1916-1992) − dansk forfatter og humorist